Чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 19 лет 2019 () — девятый чемпионат Европы для гандбольных сборных, состоящих из девушек не старше 19 лет. Проходил с 11 по 21 июля 2019 года в венгерском городе Дьер. В турнире принимают участие 16 сборных команд. Чемпионом Европы впервые в истории стала сборная Венгрии, уверенно обыграв в финале сборную Голландии.

Квалификация

Жеребьевка
Жеребьевка состоялась 26 февраля 2019 года в Дьере.

Предварительный раунд
All times are local (UTC+2).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Утешительный раунд

Группа III

Группа IV

Основной раунд

Группа I

Группа II

Финальный раунд

Матчи за 13—16-е места

Матчи за 9—12-е места

Матчи за 5—8-е места

Полуфиналы

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки
 

2019
2019 год в гандболе
Международные соревнования по гандболу в Венгрии
Спорт в Венгрии в 2019 году
Чемпионаты Европы в Венгрии
Июль 2019 года
Чемпионаты Европы в 2019 году